Delta Force: Black Hawk Down () — компьютерная игра из серии Delta Force о спецподразделении военных сил США, разработанная и изданная компанией Novalogic в 2003 году. Игра повествует о миротворческой операции в Сомали в 1993 году.

В России игра локализована фирмой Snowball и издаётся фирмой 1С как Delta Force: Операция «Чёрный ястреб».

Игровой процесс 
По сравнению с предыдущими играми серии, Падение Чёрного Ястреба претерпела множество изменений.
Большие пространства, дающие многочисленные тактические возможности, остались, но теперь маршрут, по которому игрок следует, задан строже — появилось множество скриптов, работающих только при последовательном движении по контрольным точкам. Больше внимания стало отводиться напарникам и воздушной поддержке, хотя поведение вертолетов заскриптованнее, чем в предыдущих играх серии, к примеру, чем в Delta Force: Land Warrior. Количество противников было увеличено, что при сокращении площадей проведения операций, сблизило игру с жанром шутера.

Присутствует возможность управлять оружием, установленным на машинах и вертолётах. Также разработчиками был внедрён редактор для создания новых карт и модификаций.

Сюжет 
Вторая, после Task Force Dagger, игра в серии, что основана на реальных событиях.

Повествование начинается в 1993 году в Сомали, когда ООН проводила операцию "Возрождение надежды".

Игра поделена на 16 миссий, 10 из которых охватывают период с февраля по октябрь 1993 года. 5 следующих заданий описывают события 3 и 4 октября и являются центральной частью сюжета.

Последняя миссия — уничтожение Мохамедда Фарах Айдида в 1996 году.

Также, впервые в серии игрок управляет не только членами спецподразделения «Дельта», но также солдатами из 75-го полка рейнджеров и 10-й горной дивизии.

См. также 
 Операция «Продолжение надежды»
 Сражение в Могадишо (1993)
 фильм Падение «Чёрного ястреба»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (на русском языке)
 Официальный сайт игры (на английском языке)

Литература 
 Delta Force: Black Hawk Down: Prima's Official Strategy Guide. Prima Games, 2003. 192 p. ISBN 0761540822

Black Hawk Down
Компьютерные игры 2003 года
Шутеры от первого лица
Игры для macOS
Игры для PlayStation 2
Тактические шутеры
Игры для Windows
Игры для Xbox
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры, разработанные NovaLogic
Компьютерные игры, изданные 1С